Musée Mécanique (Californië), een mechanisch speelautomatentenmuseum in San Francisco, Verenigde Staten
 Musée de l'art forain et de la musique mécanique, een mechanisch muziekinstrumentenmuseum in Conflans-en-Jarnisy, Frankrijk
 Musée de la Musique mécanique, een mechanisch muziekinstrumentenmuseum in Les Gets, Frankrijk
 Musée de la Musique mécanique, een mechanisch muziekinstrumentenmuseum in Mirecourt
 Musée Mécanique (band), een band uit Portland, Oregon